Sumpskildpadder er flere forskellige familier:
Nye verdens sumpskildpadder
Gamle verdens sumpskildpadder

Skildpadder